Plat je lahko:

Slovenija 

 Plat - Občina Mežica
 Plat - Občina Rogaška Slatina

Hrvaška 

 Plat - Občina Župa dubrovačka